Діксі Д'Амеліо (* 2001) — американська співачка та тік-токерка.
 Чарлі Д'амеліо (* 2003) — американська танцівниця та інтернет-знаменитість.

італійські прізвища